Die Football League Second Division 1966/67 war die 64. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 20. August 1966 und endete am 13. Mai 1967.

Zweitligameister wurde Coventry City und daneben stiegen auch die zweitplatzierten Wolverhampton Wanderers in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1967/68 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Aston Villa und FC Blackpool die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Northampton Town und der FC Bury. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1967/68 der Third-Division-Gewinner Queens Park Rangers und der Drittligavizemeister FC Middlesbrough die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1966-67 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1966/67
1966